Bouček (weibliche Form: Boučková) ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Bouček (1890–1947), tschechischer Journalist
 Jaroslav Bouček (1912–1987), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Libor Bouček, tschechischer Moderator
 Václav Bouček, tschechischer Jurist und Politiker
 Václav Bouček (KSČ), tschechisch-tschechoslowakischer Politiker, Mitglied der Kommunistischen Partei Beitrag Februar (KSČ)
 Zdeněk Bouček (1924–2011), tschechischer Entomologe
 Tereza Boučková, tschechische Schriftstellerin, Journalistin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Buček Bucek,  Buczek, Butschek, Butzek, Buzek, Busek, Bussek,